Venere Anadiomene - dipinto perduto di Apelle
Venere Anadiomene - dipinto di Jean-Auguste-Dominique Ingres
Venere Anadiomene - dipinto di Tiziano Vecellio